Нингуно, Унидад Абитасионал има више значења:

 Нингуно, Унидад Абитасионал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нингуно, Унидад Абитасионал (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику